Dom Bractwa Czarnogłowych w Rydze
Dom Bractwa Czarnogłowych w Tallinnie